На Калиновім мості (роман) — роман Петра Панча «На Калиновім Мості. Повість Минулих Літ» (1965);
 Повість временних літ — літописне зведення початку XII ст.